En Pologne, Bukownica peut désigner :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
Bukownica, un village.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
Bukownica, un village dans le powiat de Gostyń,
Bukownica, un village dans le powiat d'Ostrzeszów.

 dans la voïvodie de Lublin
Bukownica, un village.